Anatomia: Globus pàl·lid, pol inferior del nucli lenticular de l'ull.
 Animals:
 Mosquiter pàl·lid o ull de bou pàl·lid (Phylloscopus bonelli) ocell de l'ordre dels passeriformes.
 Falciot pàl·lid, falcillot pàl·lid o falzia pàl·lida (Apus pallidus), ocell de l'ordre dels apodiformes.
 Ratpenat pàl·lid nord-americà (Antrozous pallidus) viu a Mèxic, als Estats Units i a l'oest del Canadà.
 Ratpenat pàl·lid (Myotis macrotarsus), quiròpter vespertiliònid del gènere Myotis.
 Ratpenat pàl·lid de Van Gelder (Bauerus dubiaquercus), quiròpter oriünd de Belize, Costa Rica, Hondures i Mèxic.
 Curraià pàl·lid o grogós (Cephalanthera damasonium), espècie d'orquídia terrestre.
 Peresós de coll pàl·lid, una de les quatre espècies de peresosos de tres dits. Natural de les conques del riu Amazones i de l'Orinoco.
 Arpellot pàl·lid o arpella pàl·lida, (Circus cyaneus), ocell de la família dels accipítrids.
 Jerbu petit pàl·lid (Gerbillus perpallidus) rosegador que es troba al nord-oest d'Egipte.
 Tenrec musaranya pàl·lid (Microgale fotsifotsy), tenrec musaranya endèmic de Madagascar.
 Microorganismes: Treponema pàl·lid (Treponema pallidum), espiroqueta gramnegativa del gènere dels treponemes.